reputazione, in ambito sociologico, è un concetto che attiene alla credibilità che un determinato soggetto ha all'interno di un gruppo sociale.
 Reputazione, in economia, è legata alla reputazione aziendale e al connesso rischio reputazionale.
 Web reputation (reputazione sul Web) è un concetto che riguarda la raccolta e il monitoraggio, su internet, di tutto ciò che viene pubblicato online e che concerne un determinato prodotto, servizio, progetto, evento, azienda o persona.

Altri progetti